La Serie C1 1994-1995 è stata la diciassettesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 19 settembre 1994 e il 5 giugno 1995 e concluso con la promozione del , della , della  e dell'.

Stagione

Aggiornamenti
Le seguenti squadre non si iscrivono al campionato:
: neoretrocesso, fallisce. La nuova società si iscrive all'eccellenza toscana.
: classificatosi 2º nel girone A la stagione precedente, retrocesso d'ufficio per illecito amministrativo e riparte dall'Eccellenza emiliano-romagnola.
: classificatasi 10ª nel girone A la Stagione precedente, fallisce finanziariamente e riparte dal campionato Nazionale Dilettanti.
: classificatosi 5º nel girone B la stagione precedente, fallisce finanziariamente e riparte dal campionato Nazionale Dilettanti
: classificatasi 8ª nel girone B la stagione precedente, fallisce finanziariamente e riparte dall'eccellenza marchigiana.
Al loro posto vengono ripescate , ,  e .

Il  si fonde con l' e si iscrive al campionato come Atletico Catania.

La  fu ripescata dalla C2 a completamento di organici.

Girone A
Il girone A riscopre il  che, a due anni dalla retrocessione e dal fallimento (con il conseguente cambio di denominazione), riconquista la Serie B "stravincendo" il raggruppamento con 81 punti; tramite i play-off, la seconda squadra promossa risulta essere la , che ritrova i cadetti dopo undici anni, battendo nella finale, giocata a Bologna, la sorpresa  (che in semifinale ha estromesso il ) ai calci di rigore. In semifinale i toscani avevano eliminato il  (ansioso di tornare subito in B dopo averla persa l'anno prima).

Nulla da fare per le due squadre bresciane  (da ripescata) e , tornate in Serie C2 dopo, rispettivamente, quattro anni e un anno, la prima, fanalino di coda, retrocessa con grande anticipo e la seconda, invece, dopo i play-out per mano della . Altro club che subisce il declassamento è il , neoretrocesso dalla Serie B, di un giovanissimo Luca Toni, che non riesce a rimontare la sconfitta casalinga d'andata, contro la , nel proprio doppio confronto, subendo una seconda retrocessione consecutiva, finendo in C2 e ritornandoci peraltro dopo 15 anni. Tuttavia, il  (salvo senza disputare i play-out) non riesce poi a iscriversi per la stagione successiva, venendo così escluso dalla competizione: i canarini prendono il loro posto grazie al ripescaggio, mentre i biancoblù bolognesi ripartiranno dall'Eccellenza regionale.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi, le penalizzazioni e le altre variazioni che hanno modificato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Serie C1 1995-1996.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1995-1996.
  Ammesso ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Modena è poi stato ripescato in Serie C1 1995-1996.
Il Ravenna ha scontato di 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B 
Il girone B vede protagonista la , che con 70 punti ritorna in Serie B dopo 4 anni di C1; l' è invece la seconda squadra promossa, tramite i Play-Off, dopo aver battuto in semifinale il  (che alla fine della stagione non si iscriverà alla C1 per difficoltà economiche, ripartendo dai dilettanti) e in finale, sul neutro di Pescara, la sorpresa , allenato da Walter Novellino e che nel frattempo in semifinale aveva battuto il neopromosso Trapani, allenato da Ignazio Arcoleo e nelle cui file militava inoltre un giovane Marco Materazzi, vincendo 5-4 ai rigori dopo i tempi regolamentari chiusi sull'1-1. Gli irpini tornano così in B dopo 3 anni, malgrado abbiano subito 2 punti di penalizzazione.

La lotta salvezza vede immischiato sul fondo classifica il , che solo un anno prima era stato promosso in C1 ed era riuscito a sconfiggere in amichevole la Nazionale di Arrigo Sacchi in preparazione del mondiale americano; i toscani retrocedono in C2 insieme a  e  per mano rispettivamente di  e , ma a causa della successiva esclusione del Siracusa e dei pugliesi del , abruzzesi e campani vengono ripescati.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi, le penalizzazioni e le altre variazioni che hanno modificato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Serie C1 1995-1996.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1995-1996.
  Ammesso ai Play-Off o ai Play-out.
      Retrocesso in Serie C2 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Chieti e la Turris sono poi stati ripescati in Serie C1 1995-1996.
L'Avellino è stato penalizzato con la sottrazione di 2 punti in classifica.
Il Pontedera retrocesso per classifica avulsa sfavorevole rispetto alla Turris.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994